Hooge e/ou Hoog pode se referir a:

Localidades
 Hooge (Alemanha) - cidade na Alemanha;
 Hooge (Bélgica) - vila na cidade de Ypres na Bélgica;
 Wageningen-Hoog - bairro na cidade de Wageningen na Holanda;

Pessoas
 Robert de Hoog - ator holandês;
 Ellen Hoog - jogadora de hóquei sobre a grama holandêsa;
 Bernard de Hoog - pintor holandês;
 Henk de Hoog - ciclista holandês;

Desambiguação